Asleep in the Deep est une chanson écrite par  et composée par  en 1897. La chanson fait référence à ceux qui ont péri noyés en mer.

Paroles 
Stormy the night and the waves roll high, bravely the ship doth ride;Hark!
While the lighthouse bell's solemn cry rings :'o'er the sullen tide.There on the deck see two lovers stand, heart to heart beating and hand in hand,Though death be near, she knows no fear, while at her side is one of all most dear.Loudly the bell in the old tower ringsBiding us list to the warning it brings.Sailor take care! Sailor take care!Danger is near thee, beware! Beware!Beware! Beware!Many brave hearts are asleep in the deep so beware! Beware!What of the storm when the night is o'er? There is no trace or sign!Save where the wreckage hat strewn the shore, peaceful the sun doth shine.But when the wild raging storm did cease, under the billows two hearts found peace.No more to part, no more of pain, the bell may now toll its warning in vain.Loudly the bell in the old tower ringsBiding us list to the warning it brings.Sailor take care! Sailor take care!Danger is near thee, beware! Beware!Beware! Beware!Many brave hearts are asleep in the deep so beware! Beware!Many brave hearts are asleep in the deep so beware! Beware!''

Notes et références 
 
 ingeb.org

Chanson de 1897
Wikipédia:ébauche chanson
Chant de marins